Plaatsen in de Verenigde Staten
 Beckett (New Jersey), plaats in New Jersey
 Beckett Ridge, plaats in Ohio

 Personen
 Barry Beckett (1943-2009), Amerikaans muziekproducent
 Harry Beckett (1935-2010), Brits trompettist
 Margaret Beckett (1943), Brits politica
 Samuel Beckett (1906-1989), Iers schrijver

 Overig
 Beckett, rechercheur in de televisieserie Castle
 Cutler Beckett, personage uit Pirates of the Caribbean
 Samuel Beckett-brug, brug in Ierland